Павел Иванович Сирагов (27.3.1922 — 30.04.2008) — заместитель командира батальона по политической части 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 27 марта 1922 года в городе Новоград-Волынский ныне Житомирской области. Русский. В 1939 году окончил среднюю школу № 2 в Новоград-Волынском. Работал бухгалтером, затем технормировщиком артели «Газомотор» в городе Тальное Черкасской области.

В апреле 1941 года призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Западном, Сталинградском, Донском, Воронежском, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Член КПСС с 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Сирагову Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии. С февраля 1973 года полковник П. И. Сирагов в запасе. Жил в городе Вильнюс. Работал заместителем начальника Вильнюсской автошколы ДОСААФ. Умер 30 апреля 2008 года. Похоронен на кладбище Кайренай в Вильнюсе.

Заслуженный работник культуры Литовской ССР. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. На здании Новоград-Волынской школы № 2 установлена мемориальная доска Герою. Почётный гражданин города Новоград-Волынский

Литература 
 
 Золотые Звёзды Полесья. 3-е изд., Киев, 1985.

Примечания

Ссылки 

Политработники Великой Отечественной войны
Похороненные в Вильнюсе
Почётные граждане Звягеля